Кавказове́дение, кавказиология — совокупность научных дисциплин, изучающих историю, экономику, литературу, языки, искусство, религию, философию, этнографию, проблемы безопасности, памятники материальной и духовной культуры стран Кавказа.

По региональной специализации в кавказоведении достаточно чётко оформились такие направления, как азербайджановедение, картвелология, арменистика, дагестановедение, осетиноведение, вайнаховедение, карачаево-балкароведение, адыговедение и абхазоведение.

Центры кавказоведения 
 Институт языка, литературы и искусства им. Гамзата Цадасы
 Институт языкознания им. Арн. Чикобава (Грузия)
 Институт кавказоведения (Грузия)
 Абхазский институт гуманитарных исследований
 Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева
 Кабардино-Балкарский Институт гуманитарных исследований
 Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем (Центр системных региональных исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ г. Ростова-на-Дону)
 Институт социологии и регионоведения ЮФУ
 Институт социально-политических исследований РАН (Ростов-на-Дону)Институт социально-политических исследований РАН
 Отдел кавказских языков Института языкознания РАН (Москва)
 Отделение кавказоведения в Йенском университете (Германия)
 Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова

Известные кавказоведы России и СССР 

 Агларов, Мамайхан Агларович
 Алексеев, Михаил Егорович
 Авскентьев, Виктор Анатольевич
 Акаев Вахит Хумидович
 Амиров, Шахмардан Назимович
 Анфимов, Никита Владимирович
 Блиев, Марк Максимович
 Бзаров, Руслан Сулейманович
 Бокарёв, Евгений Алексеевич
 Волкова, Наталия Георгиевна
 Воронов, Юрий Николаевич
 Гаджиева, Сакинат Шихамедовна
 Гадло, Александр Вильямович
 Гакаев, Джабраил Жоколаевич
 Гамкрелидзе, Тамаз Валерианович
 Генко, Анатолий Несторович
 Гмелин, Самуил Готлиб
 Гюльденштедт, Иоганн Антон
 Джафаров, Селим Абдуллатипович
 Добаев Игорь Прокопьевич
 Исаев, Магомет Измайлович
 Карпов Юрий Юрьевич
 Кибрик, Александр Евгеньевич
 Климов, Георгий Андреевич
 Ковалевская, Вера Борисовна
 Кодзасов, Сандро Васильевич
 Козенкова, Валентина Ивановна
 Крупнов, Евгений Игнатьевич
 Кумыков, Туган Хабасович
 Лавров, Леонид Иванович
 Ломтатидзе, Кетеван Виссарионовна
 Липина, Светлана Артуровна
 Магомедов, Расул Магомедович
 Марр, Николай Яковлевич
 Мещанинов, Иван Иванович
 Миллер, Александр Александрович
 Миллер, Всеволод Фёдорович
 Николаев, Сергей Львович
 Орбели, Русудана Рубеновна
 Пищулина, Виктория Владимировна
 Раев, Борис Аронович
 Сериков Антон Владимирович
 Сизов, Владимир Ильич
 Соловьёв, Лев Николаевич
 Соломин, Александр Владимирович
 Спицын, Александр Андреевич
 Старостин, Сергей Анатольевич
 Уварова, Прасковья Сергеевна
 Фелицын, Евгений Дмитриевич
 Хайдаков, Саид Магомедович
 Хрушкова, Людмила Георгиевна
 Чикобава, Арнольд Степанович
 Черноус Виктор Владимирович
 Шагиров, Амин Кабцуевич
 Шанидзе, Акакий Гаврилович
 Шёгрен, Андрей Михайлович
 Лука, Лашхи Теймуразович

См. также 
 :Категория:Кавказоведы

Примечания

Ссылки 
 Густерин П. В. Краткая библиография по истории отечественного кавказоведения